Federatief Joods Nederland
Nationaal Front (Polen), een voormalige Poolse politieke organisatie